Harrisson est un patronyme notamment porté par :
 Bob Harrisson (1950-), musicien québécois
 Jean-François Harrisson (1975-), acteur québécois
 Maya Harrisson (1992-), skieuse alpine brésilienne
 Tony Harrisson (1981-), acteur, auteur et réalisateur français
 Tom Harrisson (1911–1976), intellectuel britannique

Voir aussi 
 Harison, un footballeur brésilien.